|-
| 141901 - ||  || 5 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141902 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141903 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141904 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141905 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141906 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141907 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141908 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141909 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141910 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141911 - ||  || 13 august 2002 ||  || , 
|-
| 141912 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141913 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141914 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141915 - ||  || 11 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141916 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141917 - ||  || 9 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141918 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141919 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141920 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141921 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141922 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141923 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141924 - ||  || 10 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141925 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141926 - ||  || 14 august 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 141927 - ||  || 13 august 2002 || El Centro || W. K. Y. Yeung
|-
| 141928 - ||  || 4 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141929 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141930 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141931 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141932 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141933 - ||  || 11 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141934 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141935 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141936 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141937 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141938 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141939 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141940 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141941 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141942 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141943 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141944 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141945 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141946 - ||  || 12 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141947 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141948 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141949 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141950 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141951 - ||  || 14 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141952 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141953 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141954 - ||  || 12 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141955 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141956 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141957 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141958 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141959 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141960 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141961 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141962 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141963 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141964 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141965 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141966 - ||  || 14 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141967 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141968 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141969 - ||  || 13 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141970 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141971 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141972 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141973 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141974 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141975 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141976 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141977 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141978 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141979 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141980 - ||  || 6 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141981 - ||  || 15 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141982 - ||  || 13 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141983 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141984 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141985 - ||  || 14 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141986 - ||  || 15 august 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 141987 - ||  || 11 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141988 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141989 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141990 - ||  || 12 august 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 141991 - ||  || 12 august 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 141992 - ||  || 13 august 2002 ||  || 
|-
| 141993 - ||  || 15 august 2002 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 141994 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 141995 - ||  || 12 august 2002 ||  || 
|-
| 141996 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || 
|-
| 141997 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 141998 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 141999 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 142000 - ||  || 8 august 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-